Удаядитьяварман:

 Удаядитьяварман I — император Кхмерской Империи (1001—1002).
 Удаядитьяварман II  (1049—1066/7) — король Кхмерской империи.